Burman kan som auktorsförkortning betyda:

 Johannes Burman
 Nicolaas Laurens Burman

Robotskapade auktorsförkortningar